Христофор Иванович Варфоломеев (27 октября 1883, село Корписельки, Салминский уезд, Выборгская губерния — 08 сентября 1938, Комсомольск-на-Амуре) — священник Русской Православной Церкви. Священномученик, память совершается 19 сентября по новому стилю.

Биография 
Родился в семье священника. Окончил Санкт-Петербургское духовное училище (1897), Санкт-Петербургскую духовную семинарию (1903) и юридический факультет Санкт-Петербургского университета с дипломом 1-й степени (1909).

Коллежский секретарь, помощник делопроизводителя (1909), затем младший переводчик (1910) в канцелярии Финляндского генерал-губернатора, переводчик в редакции «Финляндской газеты», титулярный советник (1913), референдарий-секретарь в канцелярии Хозяйственного департамента Финляндского сената (1914), коллежский асессор (1915), одновременно младший юрисконсульт Финляндского сената (1916).

Обвенчан с дочерью священника Александрой Ивановной Аннинской (1910), дети: Вера и Мария.

Жил в городе  Гельсингфорс, затем с семьёй переехал в город Кексгольм Выборгской губернии.

Награжден орденом Святой Анны 3-й степени.

В 1917 году член двух съездов духовенства и мирян Финляндской епархии в Валаамском монастыре, участник ревизии Александро-Невской лавры; член Поместного Собора по избранию как мирянин от Финляндской епархии, член II, III, IV, VI Отделов, участвовал в 1-й сессии, после рождественских каникул не смог вернуться в Москву из-за закрытия границы.

С 1918 года старший псаломщик в .

С 1919 года делопроизводитель 4-го района Мурманской железной дороги.

С 1921 года иерей на подворье Творожковского Свято-Троицкого женского монастыря в Ленинграде, настоятель храма святителя Петра митрополита Московского. Жил при храме (Роменская улица, дом 12, квартира 1). В 1925 году навещал оставшуюся в Финляндии семью.

С 1930 года служил в соборе преподобного Сергия Радонежского.

С 1932 года протоиерей в Спасо-Преображенском соборе Ленинграда.

В 1934 году арестован, отказался давать показания. Как член финской «контрреволюционной фашистско-церковной организации» по ст. 58-10 и 58-11 приговорён к 5 годам концлагерей. Скончался от сепсиса ягодиц в госпитале Востоклага.

В 2017 году прославлен как священномученик в лике святых новомучеников и исповедников Церкви Русской для общецерковного почитания.

Источники 

 ЦГА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Т. 10. Д. 41320; Ф. 470. Оп. 1. Д. б5; Ф. 7384. Оп. 33. Д. 132. Л. 163, 295; Архив УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. Д. П-78482.
 Дмитриев А. Священномученик Христофор Варфоломеев.
 Шкаровский М. Новый священномученик Санкт-Петербургских духовных школ // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской духовной академии. История. 2018. № 2.

Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Священномученики